Чемпионат Германии по футболу 1934/1935 — 28-й розыгрыш чемпионата Германии по футболу. Турнир стартовал 7 апреля 1935 года и завершился 23 июня 1935 года. В розыгрыше принимали участие 16 победителей Гаулиг, разделённые на 4 группы по 4 команды в каждой. Четыре победителя групп получали выход в полуфинал, проводившийся по одноматчевой схеме. 23 июня в финале на стадионе Мюнгерсдорфер в Кёльне «Шальке 04» одержал победу над «Штутгартом» со счётом 6:4 и во второй раз стал чемпионом Германии.

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 

1934/35
Германия
Германия
1935 год в Германии
Спорт в Германии в 1934 году
Спорт в Германии в 1935 году